

Прізвище

 Алан Прайс (; 19.04.1942) — британський клавішник групи «The Animals», композитор, автор пісень, актор.
 Біг Волтер Прайс (1914—2014) — американський блюзовий музикант.
 Браян Прайс (1976) — канадський веслувальник.
 Вінсент Прайс (1911—1993) — американський актор.
 Деанна Прайс (1993) — американська легкоатлетка, чемпіонка світу-2019 з метання молота.
 Девід Прайс (1983) — британський спортсмен.
 Джордж Кедл Прайс (1919—2011) — прем'єр-міністр Белізу.
 Кейт Прайс (1872—1943) — ірландська і американська актриса.
 Кері Прайс (1987) — канадський хокеїст.
 Кірстен Прайс (1981) — американська модель.
 Леонтина Прайс (1927) — американська оперна співачка, (сопрано).
 Лорен Прайс (1994) — валійська боксерка, чемпіонка Олімпійських ігор 2020 та Європейських ігор 2019, чемпіонка світу, призерка чемпіонатів Європи.
 Майк Прайс (1948) — американський баскетболіст, захисник.
 Маргарет Прайс (1941—2011) — британська (валлійська) оперна співачка (ліричне сопрано).
 Мік Прайс (1966) — англійський гравець у снукер.
 Ноель Прайс (1935) — канадський хокеїст.
 Олівія Прайс (1992) — австралійська яхтсменка.
 Персі Прайс (1936—1989) — американський боксер.
 Том Прайс (1954) — американський політик.
 Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (1986) — ямайська легкоатлетка.

Топонім

 Прайс — округ у штаті Вісконсин
 Прайс — місто, штат Юта
 Прайс — місто, штат Вісконсин
 Прайс Тауншип — селище в окрузі Монро, штат Пенсільванія

Англійські прізвища